«Три любви» (англ. Three Loves) — второй роман шотландского писателя-реалиста Арчибальда Кронина, опубликованный в 1932 году издательством Victor Gollancz.

Роман охватывает девятнадцатилетний период с конца XIX по начало XX века. В вымышленном шотландском городке Ардфиллан (имеется в виду настоящий город Хеленсбург) живёт счастливая семья: Люси Мур, девушка 26 лет, Фрэнк Мур, её муж 30 лет, Питер Мур, их сын 8 лет. В центре повествования — судьба Люси Мур, волевой и упрямой женщины, которая считает себя беззаветно преданной своей семье. Слова Люси, утверждающие, что у неё три любви, объясняют название книги: «У меня есть муж. И сын. И… и моя религия».

Сюжет

Источники вдохновения 
В романе заметное влияние на творчество писателя оказала его первая профессия врача. Некоторые из его книг демонстрируют живой интерес автора к патопсихологии. Так, например, в «Замке Броуди» представлена яркая картина бреда величия, а в романе «Три любви» случаи эротомании и синдрома Кандинского-Клерамбо были описаны во всех подробностях.

Помимо профессиональных знаний и опыта, источником вдохновения писателю служила собственная биография. В романе «Три любви» идиостиль автора предстаёт уже сформированным и узнаваемым. В определённом смысле именно этот роман, а не «Замок Броуди», является отправной точкой литературной карьеры Арчибальда Кронина, поскольку имеет черты, характерные для его более поздних работ.

Восприятие 
Этот роман не имел уже широкого успеха у читателей и критиков, который был у «Замка Броуди», хотя сам А. Кронин оценил его довольно высоко:«Я знаю, что это книга лучше, чем „Замок Броуди“, и в ней есть определённое преимущество <…> Вторая книга… более ровная, менее преувеличенная <…> Я думаю, что избавился от тяжеловесного многословия „Замка Броуди“».Газета «The Republican» отметила совершенствование авторской техники и умение Кронина создавать образы.

В 1932 году роман был включен в список бестселлеров журнала Publishers Weekly.

Переводы на русский язык 
На момент 2021 года роман имеет всего один перевод на русский язык, выполненый Ириной Иванченко в 2019 году.

Издания на русском языке 
 Кронин А. Три любви. — М.: Иностранка, Азбука-Аттикус., 2019 г. — 608 с. — (Иностранная литература. Большие книги). — ISBN 978-5-389-13952-7.
 Кронин А. Три любви. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус., 2020 г. — 640 с. — (Азбука-классика). — ISBN 978-5-389-17346-0.

Примечания

Ссылки 
 Три любви на сайте «Лаборатория Фантастики».
 Арчибальд Кронин на сайте издательства Азбука-Аттикус.

Арчибальд Кронин
Литература Великобритании
Романы на английском языке
Романы 1932 года